USS Laffey es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Laffey (DD-459), destructor de la clase Benson.
 USS Laffey (DD-724), destructor de la clase Allen M. Sumner.
Laffey, USS